Osoby o tym nazwisku:
 Dana Scully – postać fikcyjna, bohaterka serialu i filmu Z Archiwum X
 Peter Scully – australijski pedofil
 Vin Scully – amerykański spiker sportowy